Jardim Petrópolis pode se referir a:

 Jardim Petrópolis, bairro de Betim, município do estado brasileiro de Minas Gerais.
 Jardim Petrópolis, bairro de Campinas, município do estado brasileiro de São Paulo.
 Jardim Petrópolis, bairro de Maceió, capital do estado brasileiro de Alagoas.
 Jardim Petrópolis, bairro de Londrina, município do estado brasileiro do Paraná.
 Jardim Petrópolis, bairro de Santo Amaro, distrito do município de São Paulo, município brasileiro localizado no estado de São Paulo.

Desambiguação